Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A 2020-ban a koronavírus-járvány következtében elmaradt torna miatt a cím védője a 2019-es győztes tajvani Hszie Su-vej és a cseh Barbora Strýcová párosa, akik azonban ebben az évben már nem indultak együtt, mert Strýcová 2021 májusában visszavonult a profi tenisztől. Hszie Su-vej párja ezen a tornán a belga Elise Mertens volt, akivel a 3. kiemeltként indulhatott.

A magyar Babos Tímea francia partnerével, Kristina Mladenoviccsal a torna 2. kiemeltje volt, de már az első körben kiestek.

A torna eredményétől függően a verseny végén a világranglista élén a cseh Barbora Krejčíková maradhatott volna, de a helyét átvehette volna Kristina Mladenovic, ha legalább a negyeddöntőig jut, vagy Elise Mertens, ha legalább az elődöntőig jut, amennyiben előrébb végeznek, mint Krejčíková. Mladenovic már az első körben kiesett, Krejčíková ugyan eljutott a negyeddöntőig, de Mertens előbb végzett, így két hónap után ismét a világranglista élére került.

A bajnoki címet a tajvani Hszie Su-vej és a belga Elise Mertens párosa nyerte, miután a döntőben 3–6, 7–5, 9–7 arányban legyőzték az orosz Veronyika Kugyermetova–Jelena Vesznyina párost. Hszie Su-vej ezzel megvédte címét, harmadszor is győzött női párosban Wimbledonban, egyben negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte. Elise Mertens először győzött Wimbledonban, amellyel harmadik Grand Slam-győzelmét ünnepelhette.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

N2